Return to Forever:
 Return to Forever — двадцатый студийный альбом Scorpions.
 Return to Forever — американская джаз-рок-группа, которую создал Чик Кориа, стоящая у истоков жанра джаз-фьюжн.
 Return to Forever — дебютный альбом этой группы.